Rover har flere betydninger:

Biler og motorcykler 
 Rover (motorcykelproducent), en britisk cykel- og motorcykelproducent forinden firmaet begyndte at fremstille biler
 Rover Company (1885–1967), en britisk bilproducent og producent af motorer, der blev overtaget af Leyland Motor Corporation
 Rover (bilmærke) – et britisk bilmærke, benyttet i perioden 1904-2005 
 Freight Rover (1981–1986), en division i Letland, der fremstillede køretøjer til transport
 Land Rover Group (1981–1987), en division i Leyland
 Land Rover, et mærke anvendt for firhjulstrukne køretøjer fremstillet af den britiske producent Jaguar Land Rover
 Rover Group (1986–2000), en britisk bilproducent tidligere kendt som British Leyland
 MG Rover Group (2000–2005), en britisk bilproducent, tidligere The Rover Group
 Rover Light Armoured Car, en pansret mandskabsvogn fremstillet i Australien under 2. Verdenskrig

Andet 
 Rover (forening) – en forening som overvåger alle offentlig transportselskaber i Holland. 
 Rover (spejder) – I flere spejderkorps er "rover" betegnelse for en ældre spejder.
 Rover (ishockey) – en bestemt spiller på et ishockeyhold.
 Rover (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1985 instrueret af Jens Christian Top